

Patronyme 
Barone est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Anita Barone (née en 1964), actrice américaine ;
 Carmelo Barone (né en 1956), ancien coureur cycliste italien ;
 Cesar Barone (1960–2009), tueur en série américain ;
 Enrico Barone (1859-1924), soldat, historien, militaire et économiste italien ;
 Éric Barone (né en 1960), coureur de VTT et cascadeur français ;
Eric Barone (né en 1987), développeur de jeux vidéo américain ;
 Luca Barone (né en 2000), kayakiste français ;
 Marian Barone (1924-1996), gymnaste américaine ;
 Massimo Barone (né en 1942), écrivain italien ;
  ;
 Nicolas Barone (1931–2003), coureur cycliste français ;
 Onofrio Barone (né en 1964), footballeur, et désormais entraîneur italien ;
 Richard Barone (1960-), musicien pop américain ;
 Robert Barone (1918–2014), professeur agrégé d'anatomie vétérinaire ;
 Rocco Barone (né en 1987), joueur italien de volley-ball ;
 Simone Barone (né en 1978), footballeur italien ;
 Tony Barone (1946-2019), entraîneur et dirigeant américain de basket-ball.

Toponyme 
 Barone Canavese, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie ;
 Mont Barone, montagne des Alpes situé dans les Alpes pennines.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien